Саядян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Амбарцум Саядян (1909—1991) — армянский советский инженер, химик-технолог. Заслуженный деятель науки и техники Армянской ССР
 Арутюн Саядян (более известен как Саят-Нова, 1712—1795) — армянский поэт и ашуг, мастер любовной лирики.
 Левон Саядян (1949—2014) — советский спортсмен, специализировавшийся в русских шашках. Чемпион СССР 1983 года, вице-чемпион 1982 года, гроссмейстер.
 Стивен Саядян (, также известный под псевдонимом Rinse Dream; род. 1953) — американский режиссёр кино и порнографии, художник-постановщик и сценарист.